Maniche (piłkarz) – piłkarz reprezentacji Portugalii
 Maniche (makaron) – rodzaj makaronu